Place du Palais peut désigner :
 place du Palais à Saint-Pétersbourg ;
 place du Palais-Royal dans le  de Paris ;
 place du Palais-Bourbon dans le  de Paris ;
 place du Parlement-de-Bretagne de Rennes, anciennement nommée place du Palais ;
 place du Palais à Compiègne ;
 place du Palais à Vesoul ;
 place du Palais à Monaco.